Lymnaea са род сладководни коремоноги мекотели от семейство Lymnaeidae и типов за семейството род.

Видове 
Видовете от род Lymnaea са както следва:
 Lymnaea acuminata
 Lymnaea atkaensis Dall, 1884
 Lymnaea cailliaudi
 Lymnaea fusca (C. Pfeiffer, 1821)
 Lymnaea fragilis (Linnaeus, 1758)
 Lymnaea meridensis Bargues, Artigas & Mas-Coma, 2011
 Lymnaea stagnalis (Linnaeus, 1758)
 Lymnaea taurica (Clessin, 1880)
 Lymnaea taurica kazakensis Mozley, 1934
 Lymnaea tomentosa Pfeiffer, 1855
 Lymnaea tomentosa hamiltoni Dell, 1956
 Lymnaea vulnerata Küster, 1862

Източници